O Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (CCCEV) é um centro cultural da cidade de Porto Alegre, voltado especialmente para as áreas da cultura relacionadas ao livro e à literatura.

Está instalado no antigo prédio da Companhia Força e Luz, construído em 1928 pelo engenheiro Adolfo Stern, e abriga três salas de exposições, um auditório-teatro, uma biblioteca, o Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul, salas para oficinas e cursos, e espaços destinados à conservação e manutenção de acervos documentais e literários.

Foi inaugurado em 17 de dezembro de 2002, é o resultado de um esforço conjunto entre a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), empresa pública do Estado; a Associação Cultural Acervo Literário de Erico Verissimo (ALEV) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Ver também 
 Lista de bens tombados pelo IPHAE
 Casa de Cultura Mario Quintana
 Santander Cultural

Ligações externas 
 

Prédios de Porto Alegre
Centros culturais do Rio Grande do Sul
Patrimônio histórico do Rio Grande do Sul
Instituições governamentais estaduais do Rio Grande do Sul
Arquitetura eclética no Brasil
Centro Histórico de Porto Alegre